Este artigo refere-se aos eventos ocorridos no estado de Santa Catarina durante a pandemia de COVID-19 no Brasil. No dia 12 de março de 2020 os dois primeiros casos foram confirmados no estado, sendo ambos na capital, Florianópolis.

Cronologia

Março de 2020 
Em 12 de março são confirmados os primeiros 2 casos em Florianópolis, um tendo vindo de Nova Iorque, EUA e o outro dos Países Baixos. Em 13 de março o terceiro caso foi confirmado, na cidade de Joinville, com o paciente tendo histórico de viagens recentes para África e Europa. Em 14 de março, mais dois casos foram confirmados, dessa vez em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis.

Em 19 de março, o número de casos confirmados subiu parar 21, com o governo anunciando novas restrições. Em 24 de março o estado chegou aos 109 casos confirmados, sendo 20 deles na capital, Florianópolis, e outros 10 em Itajaí. Em 26 de março a primeira morte foi confirmada na cidade de São José, Grande Florianópolis, o paciente tinha 86 anos. Em 27 de março, o número de casos subiu para 163. O governo estadual prevê prejuízo de mais 1 bilhão de reais com a pandemia. Em 31 de março, o número de casos chegou a 235 e órgãos governamentais começam a discutir a flexibilização das medidas de isolamento.

Abril de 2020 
Em 3 de abril, o número de casos subiu para 301 e o de mortes para 5. Em 5 de abril, o número de mortes chegou a 10.

Maio de 2020 
No dia 5 de maio a prefeitura de Blumenau confirmou o primeiro óbito no município por COVID-19. No mesmo dia o estado confirmou o total de 58 óbitos e 2795 casos confirmados da doença, em 152 municípios catarinenses.

Fevereiro de 2021 
Em 11 de fevreiro de 2021, a Secreraria de Estado da Saúde informou que o primeiro caso da variante brasileira do coronavírus foi confirmada em Santa Catarina.

Março de 2021

Em 1 de março, Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, anuncia que 15 pacientes de Santa Catarina serão transferidos por meio de transporte aéreo fornecido pelo Batalhão de Operações de Aéreas e uma outra empresa terceirizada contratada pelo estado de Santa Catarina.

Estatísticas

Por município 
Essa é lista de municípios com mais casos confirmados:

Colapso por COVID-19 
No dia 24 de fevereiro de 2021, o secretário de saúde André Motta Ribeiro envia ofício às 294 secretarias de saúde municipais reforçando a necessidade de isolamento social e informando a sobre a entrada do estado em situação de colapso na saúde.

Em 25 de fevereiro, na Região Metropolitana de Florianópolis, noticia-se que 2 hospitais estão operando acima da capacidade máxima. O hospital regional de Biguaçu possui fila de até 50 pessoas esperando vagas. O hospital Florianópolis opera com capacidade de 130% de ocupação geral, a enfermagem com 173,91% e 96,67% de ocupação dos leitos de UTI.

Ver também 

 Pandemia de COVID-19 no mundo
 Pandemia de COVID-19 nas Américas
 Pandemia de COVID-19 no Brasil
 Estatísticas da pandemia de COVID-19 no Brasil

 
2020 em Santa Catarina
2021 em Santa Catarina